Horno steht für:

 Horno (Forst (Lausitz)), niedersorbisch Rogow, Ortsteil von Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, entstand nach Umsiedlung von
 Horno (Jänschwalde), niedersorbisch Rogow, abgebaggerter Ortsteil von Jänschwalde, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Hornow, früher Horno, niedersorbisch Lěšće, Ortsteil der Stadt Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

 Asier del Horno (* 1981), spanischer Fußballspieler